Звездинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Москаленском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Звездино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1736 человек мужчин — 806, женщин — 930	(46,4 и 53,6 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли большинство во всех 5 населённых пунктах.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Москаленского района
Сельские поселения Омской области